Ejutla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ejutla de Crespo, kommunhuvudort, Oaxaca, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, 
 Ejutla, Jalisco, ort, 
 Ejutla (kommun), Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar